Rosty István, barkóczi (fl. 1710-†1745), királyi tanácsos, 1730 és 1745 között Vas vármegye alispánja és országgyűlési követe, földbirtokos.
Rosty István, barkóczi (1817–1869) 1848-as honvéd alezredes, Fejér megye főszolgabírája, borász, földbirtokos.